Piledriver – mossa di wrestling
 Piledriver – album degli Status Quo del 1972
 Piledriver – disciolto gruppo musicale thrash metal canadese
 Piledriver – personaggio dei fumetti Marvel Comics